Матч за звание чемпионки мира по шахматам между чемпионкой мира Н. Гаприндашвили и претенденткой А. Кушнир проходил с 8 апреля по 18 мая 1969 года в Тбилиси и Москве.

 Главный арбитр — Н. Грушкова-Вельская (ЧССР).
 Секунданты у Н. Гаприндашвили — М. Шишов.
 Секунданты у А. Кушнир — В. Юрков.

До 6-й партии шла равная борьба. Выиграв 6-ю партию, Гаприндашвили вышла в лидеры и, не проиграв больше ни одной партии, вновь закончила матч досрочно — 8½ : 4½ (+6 −2 =5), повторив общий счёт матча 1965.

Таблица матча

Литература 
 

Матчи и турниры за звание чемпионки мира по шахматам
1969 год в шахматах
1969 год в Москве
Спорт в Грузии в 1969 году
Апрель 1969 года
Май 1969 года
Международные шахматные турниры в Грузии
Чемпионаты мира в Грузии
Международные спортивные соревнования в Тбилиси
Спорт в СССР в 1969 году
Чемпионаты мира в СССР
Международные спортивные соревнования в Москве
Международные соревнования по шахматам в СССР